Bernardos hace referencia a varios artículos:

Apellido
 Carmen Bernardos
 Graciela Bernardos

Lugares
 Bernardos, municipio español
 Casal dos Bernardos, freguesia portuguesa del municipio de Ourém

Además
 Monjes de la Orden del Císter llamados bernardos